Оуенс може да се отнася за:
 Андре Оуенс (р. 1980), американски баскетболист
 Бък Оуенс (1929 – 2006), американски музикант
 Джеймс Оуенс (р. 1945), американски бизнесмен

 Оуенс, река в Австралия, ляв приток на Мъри